Příjmení Maška nosí více významných osobností:

 Karel Jaroslav Maška (1851–1916) – český středoškolský pedagog, archeolog a vědecký spisovatel
 Otokar Maška (1886–1977) – středoškolský profesor, matematik a fyzik
 Vladimír Maška (* 1973) – český atlet